Maurício José da Silveira Júnior dit Maurício, né le  à São José dos Campos au Brésil, est un footballeur brésilien qui évolue au poste de milieu défensif.

Biographie

Carrière en club

PAOK (depuis 2017) 
Le , il s'engage avec le PAOK Salonique pour 3 années.

Statistiques

Palmarès 
 Panathinaïkós
 Coupe de Grèce
 Vainqueur : en 2022.

Références

Liens externes 
 

Footballeur brésilien
Joueur du Fluminense Football Club
Joueur de l'Akhmat Grozny
Joueur du Zénith Saint-Pétersbourg
Joueur du PAOK Salonique
Joueur du Panathinaïkos
Naissance en octobre 1988
Naissance à São José dos Campos